Severià (s. IV), fill de l'emperador Flavi Valeri Sever.
 Juli Severià (s. II), retòric romà
 Severià de Gabala (s. IV-V), predicador i bisbe romà d'Orient